Carrera de San Antón puede referirse a:

 Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, en Jaén.
 La Encamisá de Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz.